Dénes György
 Dénes György (1898–1962) színész
 Dénes György (1923–2007) felvidéki költő, műfordító, szerkesztő
 Dénes György (1923–2015) geográfus, jogász, történész, barlangkutató
hasonló nevűek
 G. Dénes György (Zsüti), (1915–2001) Kossuth-díjas költő, dalszövegíró, zeneszerző